Лиски — топоним.

Белоруссия 
 Лиски — хутор, Озятский сельсовет, Жабинковский район, Брестская область
 Лиски — деревня, Лисковский сельсовет, Речицкий район, Гомельская область
 Лиски — деревня, Поболовский сельсовет, Рогачевский район, Гомельская область

Россия 
 Лиски — город, центр Лискинского района в Воронежской области;
 Лиски — узловая железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги в городе Лиски Воронежской области
 Лиски — село в Лискинском районе Воронежской области, входит в Залуженское сельское поселение
 Лиски — село в Калининградской области

Украина 
 Лиски — местность, поселение в Днепровском районе города Киева
 «Лиски» — украинская транспортная компания, оператор железнодорожных контейнерных перевозок
 Лиски — местность, микрорайон города Бердянск

См. также